Ведмедевка — название населённых пунктов:

Украина 
 Ведмедевка — село в Мироновском районе Киевской области.
 Ведмедевка — село в Березновского районе Ровненской области.
 Ведмедевка — село в Носовском районе Черниговской области.